Rodríguez Rodríguez ist der Familienname folgender Personen:

 Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez (* 1961), dominikanischer Geistlicher, Bischof von La Vega
 Miguel Rodriguez Rodriguez (1931–2001), Geistlicher, Bischof von Arecibo
 Román Rodríguez Rodríguez (* 1956), spanischer Politiker
 Santiago Rodríguez Rodríguez (* 1968), dominikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von San Pedro de Macorís